Karcag beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Karcag
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Karcag
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Karcag